Манылово — название населённых пунктов в России.

Владимирская область 
 Манылово — деревня в Гороховецком районе.

Вологодская область 
 Манылово — деревня в Тотемском районе.

Ивановская область 
 Манылово — деревня в Кинешемском районе.

Костромская область 
 Манылово — деревня в Буйском районе.
 Манылово — деревня в Красносельском районе.
 Манылово — деревня в Макарьевском районе.

Марий Эл 
 Манылово — село в Мари-Турекском районе.

Ярославская область 
 Манылово — деревня в Тутаевском районе.